Die Suomensarja 1945 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die zweite unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
In zwei Staffeln traten jeweils acht Mannschaften an. Da die Mestaruussarja 1945 keine Absteiger vorsah, weil die beiden Erstligastaffeln zusammengeführt wurden, gab es keine Aufsteiger. Die jeweils beiden Erstplatzierten der zweiten Liga qualifizierten sich für die Suomensarja 1945/46.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1945
1945